Hurlbut ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Searle Hurlbut (1906–2005), US-amerikanischer Mineraloge
 Mike Hurlbut (* 1966), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Shane Hurlbut (* 1964), US-amerikanischer Kameramann
 Stephen A. Hurlbut (1815–1882), US-amerikanischer Politiker und General der Union im Sezessionskrieg